ADAT, formato de audio
 ADAT LX20
 ADAT XT-20
 Adat (islam), tradición musulmana
 Adat (Kerala), localidad ubicada en el distrito de Thrissur en India.